Francis Willoughby ist der Name folgender Personen:

* Francis Willoughby, 5. Baron Willoughby of Parham (1605–1666), britischer Kolonisator von Suriname
 Francis Willoughby (1635–1672), britischer Naturforscher, siehe Francis Willughby
 Francis Willoughby, 1. Baronet (1668–1688), britischer Adliger
 Francis Willoughby, 2. Baron Middleton (1692–1758), britischer Adliger
 Francis Willoughby, 3. Baron Middleton (1726–1774), britischer Adliger